

Musica 
Prestige Records – casa discografica
Prestige – album dei Rondò Veneziano del 1991
Prestige – album di Daddy Yankee del 2012

Altro 
Prestige – petroliera affondata al largo delle coste spagnole il 13 novembre 2002, provocando un disastro ecologico
The Prestige – film del 2006 diretto da Christopher Nolan
Calze Prestige – calzificio italiano di Brescia